F.Cuvier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frédéric Cuvier
 Frederic Cuvier